Como Juan III de España se proclamaron los siguientes infantes:

 El infante don Juan de Borbón y Braganza, conde de Montizón.
 El infante don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona.